Sportverdienstmedaille steht für
Sportverdienstmedaille (Luxemburg)
Sportverdienstmedaille (Monaco)